

Economia 

 Partecipazione di controllo
 Partecipazione parziaria
 Partecipazione qualificata
 Partecipazione statale
 Partecipazione a cascata
 Partecipazioni industriali militari
 Partecipazioni rilevanti

Politica 

 Partecipazione politica

 Partecipazione al voto

Religione 

 Rito di partecipazione

Altri progetti